Parsifal o Perceval o Percival è uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda del ciclo arturiano, che riesce nell'impresa di ritrovare il Graal. A questo personaggio sono intitolate diverse opere:

 Le Roman de Perceval ou le conte du Graal – poema di Chrétien de Troyes
 Parzival – poema epico di Wolfram von Eschenbach 
Parsifal o Il puro folle – statua in bronzo di Adolfo Wildt (1930)

Cinema e Televisione
Parsifal – film del 1909 diretto da Mario Caserini
Parsifal – film del 1912 diretto da Mario Caserini
Il fuorilegge (Perceval le gallois) – film del 1978 diretto da Éric Rohmer
Parsifal – film del 1982 diretto da Hans-Jürgen Syberberg
Parsifal – film tv del 1982 diretto da Brian Large
Parsifal – film tv del 1992 diretto da Hans Hulscher
Parsifal – film tv del 1993 diretto da Brian Large
Parsifal – film tv del 1999 diretto da Horant H. Hohlfeld
Parsifal – film del 2011 diretto da Romeo Castellucci
Parsifal – film del 2021 diretto da Marco Filiberti

Musica
Parsifal – dramma musicale in tre atti di Richard Wagner.
Parsifal – album dei Pooh.
Percival – brano dell'album Searching for a Land (1972) dei New Trolls, pubblicato anche come retro del singolo Black Hand/Percival.

Altro 
Percival – nome proprio di persona maschile inglese
Parsifal – varietà di pomodoro